Böder oder Boeder ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Mischa Böder (* 1974), deutscher Filmemacher, Drehbuchautor und Theaterregisseur
 Heribert Boeder (1928–2013), deutscher Philosoph
 Lukas Boeder (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Stephan Boeder (1937–2018), deutscher Grafiker, Maler und emeritierter Hochschullehrer
 Ulrich Boeder (* 1968), deutscher Basketballspieler
 Volker Böder (1965–2012), deutscher Geodät, Hydrograph und Hochschullehrer
 Winfried Boeder (* 1937), deutscher Philologe

Siehe auch:

 boeder (Döbbelin & Boeder), deutsche Elektronik- und Papierfirma mit Sitz in Flörsheim am Main
 Pöder